Mercedes Cup 2007 — турнир среди мужчин.
 Porsche Tennis Grand Prix 2007 — турнир среди женщин.